De gemeente Hengelo heeft 110 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Hengelo. 

 

|} 
 
 
 
Cultuur in Hengelo
Hengelo 
Hengelo